YAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Angling Lake/Wapekeka di Angling Lake (Ontario) (Canada)